Мечислав Антонович Логановский (1895, Кельцы, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя  — 29 июля 1938, Москва, Союз Советских Социалистических Республик) — советский государственный деятель.

Биография 
Родился в польской семье адвоката. В 1914 окончил гимназию в Ченстохове. В том же году вступил в Польскую партию социалистов (ППС) и в «Польскую организацию войскову». Вначале 1915 был арестован и этапирован в Нижегородскую тюрьму, в которой находился до марта 1916. Освобождён под надзор полиции. В апреле 1916 бежал от мобилизации в Оренбург, позднее перебрался в Москву. Чёрнорабочий, артиллерийский браковщик на заводах, работал на фабрике фирмы «Крамер».

После Февральской революции активно работал в ППС. Участник Октябрьской революции в Москве. Член Московского областного комитета ППС. В июле 1918 заявил о выходе из партии и в том же месяце вступил в РКП(б), Компартию Польши и одновременно добровольцем в РККА. Окончил Первые московские артиллерийские курсы красных командиров. Служил в Западной стрелковой дивизии, сформированной из поляков. Участвовал в боевых действиях, был ранен.

С мая 1920 являлся начальником и комиссаром военной разведки 15-й армии на Западном фронте. В августе 1920 комендант и военком Белостокского округа. В январе 1921 отозван в распоряжение Ф. Э. Дзержинского и направлен на работу в Иностранный отдел (ИНО) ВЧК. С апреля 1921 резидент советской разведки в Варшаве. В 1923—1925 резидент в Австрии.

В ноябре 1925 перешёл на работу в НКИД. С сентября 1927 по 1931 год советник полномочного представительства СССР в Персии. В 1929 году занимал должность поверенного в делах СССР в Персии. В 1934—1937 заместитель народного комиссара внешней торговли СССР, затем заместитель народного комиссара пищевой промышленности СССР (апрель-май 1937).

Арест и гибель 
Арестован 16 мая 1937 года. Обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации. Имя Логановского было включено в сталинский расстрельный список, датированный 26 июля 1938 года. Приговорён к ликвидации Сталиным и Молотовым. 29 июля 1938 года приговор формально утверждён Военной коллегией Верховного суда СССР и Логановский в тот же день расстрелян.
Реабилитирован посмертно 12 декабря 1956.

Адрес 
 Москва, улица Серафимовича, дом 2 (Дом правительства), квартира 391.

Литература 
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. М., 2012, с. 481.
 Антонов В. С. Расстрелянная разведка. Изд-во: Вече, 2012. ISBN 978-5-4444-0153-8;
 Абрамов В. Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ. Изд-во: Яуза, Эксмо, 2006. ISBN 5-699-11282-0.
 Лурье В. М., Кочик В. Я. Изд-во: Олма-Пресс, Нева, 2012. ISBN 5-7654-1499-0, ISBN 5-224-03528-7;
 Прудникова Е. А. Хрущёв. Творцы террора. Изд-во: Олма Медиа Групп, 2007. ISBN 978-5-373-01461-8.

Примечания

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991
 1937-й и другие годы
 Память о бесправии

Чекисты
Участники Гражданской войны в России
Послы Украины в Польше
Выпускники Ченстоховской гимназии
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году